

Anno 
 250 o 250 a.C.

Codici 
 250 – Codice che designa il telescopio spaziale Hubble

Matematica 
 250 – numero

Motociclismo 
 Classe 250 – campionato motociclistico